Odysseus bezeichnet

 Odysseus, eine Gestalt der griechischen Mythologie, Protagonist der Odyssee

Filmische Adaptionen des Odysseus-Themas:

 Die Fahrten des Odysseus (1954), ein italienischer Monumentalfilm mit Kirk Douglas
 Odysseus 31 (1981), ein japanischer Science-Fiction-Zeichentrickfilm
 Die Abenteuer des Odysseus (1997), ein 2-teiliger Fernsehfilm
 Odysseus (Fernsehserie) (2013), eine französische 12-teilige Fernsehserie
 Die Odyssee (Fernsehfilm) (1968), ein mehrteiliger Fernsehfilm in italienischer Sprache

Musikalische Adaptionen des Odysseus-Themas:

 Odysseus (Bruch) (1873), ein Oratorium von Max Bruch
 Odysseus’ Heimkehr (1896), eine Oper von August Bungert
 Odysseus auf Ogygia (Oper) (1988), eine Oper von Klaus Michael Arp

Sonstiges:

 (1143) Odysseus, ein Asteroid
 Odysseus (Krater), ein Krater auf dem Saturnmond Tethys
 Papilio ulysses (Odysseusfalter), ein Schmetterling aus der Familie der Ritterfalter (Papilionidae)
 Odysseus (Rebsorte)

Siehe auch:
 Ulysses